Безіменна — річка в Україні, яка протікає у Кам'янець-Подільському й Хмельницькому районах Хмельницької області. Права притока Яромирки (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 10 км, площа басейну водозбору 30,4 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 7,99 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,25. Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок у селі Залісся. Тече переважно на південний схід і на південно-східній околиці села Сирватинці впадає в річку Яромирку, праву притоку Смотрича.

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Чемеровецького району
Річки Городоцького району (Хмельницька область)
Річки України без назви